Die Irish League 1901/02 war die zwölfte Spielzeit der höchsten gesamtirischer Fußballliga. Linfield FC wurde zum sechsten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die sechs Vereine der Vorsaison, sowie die Neulinge Ulster FC und St. Columb’s Court FC. An 14 Spieltagen wurde jeweils zweimal gegeneinander gespielt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 

1901/02
Fußballsaison 1901/02